Vələsli – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Vələsli – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian